Toponímia:
 Tòquio, capital del Japó a la regió de Kantō al centre est de l'illa de Honshu 
 Prefectura de Tòquio, antiga divisió administrativa japonesa que va existir entre 1869 i 1943
 Àrea metropolitana de Tòquio, àrea metropolitana del Japó integrada per les prefectures de Chiba, Kanagawa i Saitama, a banda de Tòquio (al centre)
 Badia de Tòquio, badia del Japó al sud de la regió de Kanto, rodejada per la península de Boso, a la prefectura de Chiba, i la península de Miura, a la prefectura de Kanagawa 
 Estadi Olímpic de Tòquio, estadi olímpic que es construí a la ciutat de Tòquio amb motiu de la realització dels Jocs Asiàtics de 1958 
 Tokyo Dome, estadi al barri de Bunkyo (Tòquio, Japó) seu de l'equip de beisbol Yomiuri Giants tot i que la instal·lació acull concerts i competicions d'arts marcials 
 Aeroport Internacional de Tòquio, infraestructura a Ōta, Tòquio, Japó 
 Aeroport de Tokyo-Narita, aeroport internacional que proporciona serveis a l'àrea metropolitana de Tòquio
 Esdeveniments:
 Tokyo Filmex, festival de cinema anual inaugurat l'any 2000 
 Tokyo Game Show, exposició / convenció de videojocs celebrat a Tòquio, Japó 
 Festival Internacional de Cinema de Tòquio o Tokyo International Film Festival, festival de cinema creat el 1985 
 Organitzacions:
 Tokyo Broadcasting System, cadena de televisió del Japó amb seu en Tòquio 
 Tokyo Electric Power Company, companyia japonesa de producció, transmissió, i distribució d'electricitat, que subministra energia a la regió de Kantō
 Tokyo Verdy, club de futbol japonès de la ciutat de Tòquio 
 Arquebisbat de Tòquio
 FC Tokyo, club de futbol japonès de la ciutat de Tòquio
 TV Tokyo, canal de televisió que transmet des de la ciutat de Tòquio, Japó
 Borsa de Tòquio
 Universitat de Tòquio